Karl-Winnacker-Preis bezeichnet:

 Karl-Winnacker-Preis (Marburg), Auszeichnung des Marburger Universitätsbundes
 Deutsches Atomforum#Karl-Winnacker-Preis, Auszeichnung des Deutschen Atomforums

Außerdem gibt es das Winnacker-Stipendium für Nachwuchswissenschaftler vergeben von einer von Winnacker gegründeten Stiftung.